Antef může být:

 Antef I. – egyptský faraon 11. dynastie
 Antef II. – egyptský faraon 11. dynastie
 Antef III. – egyptský faraon 11. dynastie